

Geografia

Niemcy 
 Günzburg – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Günzburg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg
 Günzburg – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Günz